Teder ist der Familienname folgender Personen:

 Eerik Teder (1928–2004), estnischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Tarmo Teder (* 1958), estnischer Schriftsteller sowie Literatur- und Filmkritiker